Galdy oder Gáldy ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Gáldy (* 1967), deutsche Kunsthistorikerin
 Claudia Gáldy (* 1970), deutsche Synchronsprecherin, Theater- und Filmschauspielerin